Tonle Szap, Kambodzsa és Délkelet-Ázsia legnagyobb tava, a Szap-tó névváltozata
Tonle Szap, a fenti tavat tápláló, illetve vizét levezető folyó Kambodzsában